«Попуга́й, говоря́щий на и́диш» — художественный фильм 1990 года режиссёра Эфраима Севелы. По повести Эфраима Севелы «Мама».

Сюжет 
Так и не научившись завязывать шнурки, тем не менее благодаря именно этому свойству своих рук, молодой Янкель Лапидус в годы Второй мировой войны будет и наёмным легионером, и попадёт в плен, и пройдёт по Сицилии с армией союзников, и окажется в Индокитае на Первой Индокитайской войне. И везде ему, оставшемуся в живых орденоносцу и недотёпе Янкелю, будут сопутствовать слава и успех…

В ролях 
 Рамаз Иоселиани — Янкель Лапидус (главный герой картины, награждённый орденом «Пурпурного сердца» как Джек Лапидус и зачисленный в «Иностранный легион» как Жак Лапиду)
 Авангард Леонтьев — унтер-офицер Заремба (заместитель командира взвода Войска Польского, в котором «по призыву» оказывается Янкель на момент начала вторжения вермахта в Польшу, позднее жестокий командир наёмников-легионеров в Индокитае)
 Мария Полицеймако —  пани Лапидус (мать Янкеля Лапидуса, она же «Мама»)
 Семён Фарада — Хаймович, портной
 Альгис Матулёнис — Курт, легионер, бывший эсэсовец
 Аудрис Мечисловас Хадаравичюс — полицейский
 Анна Афанасьева — Каролина, девушка в борделе
 Юлия Менакерман — девочка
 Карина Моритц — девушка
 Вадим Жук — музыкант в римском ресторане
 Артём Иноземцев — начальник лагеря
 Евгений Герчаков — советский капитан
 Витаутас Канцлерис — председатель экзаменационной комиссии
 Михаил Евдокимов — метрдотель в парижском ресторане
 Эфраим Севела — еврей на улице / офицер (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм Попугай, говорящий на идиш на сайте rudata.ru
 Информация на сайте kino-teatr.ru

Фильмы по алфавиту
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы ФРГ
История евреев Литвы
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о Первой Индокитайской войне
Экранизации произведений Эфраима Севелы